Moire z Rebmy – fikcyjna postać z „Kronik Amberu” Rogera Zelazny’ego,
 Prążki moiré (prążki mory) – pewien rodzaj układu prążków powstałego na skutek interferencji (nakładania się) dwóch siatek linii.